Татьяна Викторовна Скотникова (родилась 27 ноября 1978 года) — российская футболистка, игравшая на позиции полузащитника. Бывший капитан сборной России.

В футболе с 1989 года, первая команда «Лада» (Тольятти), первый тренер — отец Виктор Скотников.

Футбольные достижения

Командные 
 Чемпионка России (6): 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010
 Вице-чемпионка России (3): 2007, 2008, 2009
 Бронзовый призёр Чемпионата России (1): 1996
 Обладательница Кубка России (5): 2005, 2006, 2008, 2009, 2010
 Обладательница Кубка Альбены (2): 2005, 2006

Личные 
 Мастер спорта России
 забивала мячи в трех подряд победных финалах Кубка России

Статистика выступлений

Клубная

Семья 
 Виктор Николаевич Скотников — отец

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Россиянки
 Профиль на официальном сайте РФС
 Профиль на сайте www.womenfootball.ru
 

Мастера спорта России
Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Лада»
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Игроки ЖФК «Россиянка»
Игроки ЖФК «Звезда-2005»
Игроки ЖФК «Зоркий»
Игроки ЖФК ЦСКА